Florida Central Railroad ist der Name folgender Eisenbahngesellschaften:

 Florida Central and Peninsular Railroad, Eisenbahngesellschaft in Florida (1893–1903)
 Florida Central Railroad (1868–1882), Eisenbahngesellschaft in Florida, später Teil der Florida Central and Peninsular Railroad
 Florida Central Railroad (1907–1914), Eisenbahngesellschaft in Florida und Georgia, später Teil der Atlantic Coast Line Railroad
 Florida Central Railroad (1986), Short Line in Orlando, Florida